Jaroslawski bezeichnet:

 Jaroslawski (Primorje), eine Gemeinde in der russischen Region Primorje
 Powiat Jarosławski, ein Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Karpatenvorland
 Jaroslawski (Moskau) in Moskau

Jaroslawski ist der Familienname von:
 Jan Jaroslawski (* 1925), polnischer Politologe und Hochschullehrer 
 Jemeljan Michailowitsch Jaroslawski (1878–1943), sowjetischer Politiker und Journalist

Siehe auch:
 Jaroslawskoje